Камэн Райдер Кабуто: Бог, скорость, любовь ( Gekijōban Kamen Raidā Kabuto Goddo Supīdo Rabu) — кинофильм, являющийся альтернативной версией 16-го сезона сериала Наездник в маске. Режиссёр — Хидэнори Исида, сценарист — Содзи Инэмори. Создан компаниями Исимори и Toei. Режиссёрская версия вышла в мае 2007 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в альтернативной реальности (его даже можно считать приквелом к сезону). В этой вселенной метеорит, врезавшийся в Землю 7 лет назад, был намного больше. Его падение высушило океаны и повергло человечество в хаос, так как кроме катаклизма метеорит принёс с собой Червей (чуждую форму жизни, враждебную людям). И только организация ZECT со своими Наездниками в масках противостоит вормам. Последним усилием вымирающая цивилизация создаёт грандиозный проект с целью восполнения утраченных океанов. Одним из исполнителей назначен Арата Кагами/Камэн Райдер Гаттак, и проект вот-вот должен стартовать. Неожиданно появляется наездник-фрилансер Тэндо Содзи (Соджи), и хорошо рассчитанный план по спасению Земли начинает отклоняться от задуманного. Все рассыпается на глазах Кагами и Тэндо — вместо ожидаемого спасения приходит ещё большая опасность — второй метеорит, наполненный яйцами Червей, появляется над Землей. А может это вовсе и не отклонение от плана? Может кто-то целенаправленно хочет уничтожить человечество? Когда ситуация хуже некуда, действуй — хуже уже не будет. Друзьям предстоит последняя битва.

Отличия от сезона 
 В сезоне метеорит уничтожает только город Сибую, в фильме же он намного больше, а потому уничтожает океаны.
 В фильме, как и в начале самого сезона, Камэн Райдером Пчелой является Со Ягурума, а костюмы солда ZECT’а не чёрные, а белые.
 Из оригинальных персонажей сезона в фильме отсутствуют Сюн Кагэяма (Камэн Райдер Панч Хоппер), дворецкий Дзиия, Цуруги Камисиро (Камэн Райдер Сасворд, которого можно мельком заметить в облике Райдера в начале фильма) и Дзюка Тэндо.

Райдеры в фильме 
 Тэндо Содзи/Камэн Райдер Кабуто — главный герой истории. В фильме показан гораздо больше, чем в сезоне. По всем чертам характера в принципе совпадает с оригиналом, хотя здесь он показан более эмоциональным.
 Арата Кагами/Камэн Райдер Гаттак — второй протагонист фильма и сезона. Жених Хиёри Кусакабэ. Он недоволен враждой между ЗЕКТом и Нео ЗЕКТом и поэтому вступает в союз с Тэндо. Едва не погиб в конце, но спасён Тэндо.
 Со: Ягурума/Камэн Райдер Пчела — этот герой тоже взят из сезона (хотя в сезоне в роли этого Райдера побывало несколько людей). Здесь Ягурума всё также агент ЗЕКТа, и он яро ненавидит Нео ЗЕКТ. Убит Камэн Райдером Геркусом в середине фильма.
 Дайсукэ Кадзама/Камэн Райдер Дрейк — ещё один Райдер из сезона. Также как и в сезоне, Дайсукэ визажист, однако в фильме он забросил свою профессию и присоединился к Нео ЗЕКТу, что стать свободным как ветер. Расстрелян солдатами ЗЕКТа под руководством Шуды Хакуто.
 Иссэй Куросаки/Камэн Райдер Кавказус — человек неопределённого возраста, главный антагонист фильма. Пытался наслать на Землю множество Червей, но проиграл (уничтожен Тэндо).
 Хидэнари Ода/Камэн Райдер Геркус — когда-то работал в ЗЕКТе, но затем предал его. Был парнем Сюды, но когда она оказалась предателем, уничтожил Ягуруму. Убит Кавказусом.
 Тэцуки Ямато/Камэн Райдер Кетарос — злейший враг Хидэнари, агент Зекта. Пытался убить Тэндо, но был скинут к астероиду с Червями, где и взорвался.

В ролях 
 Хиро Мидзусима — Тэндо Содзи/Камэн Райдер Кабуто
 Юки Сато — Арата Кагами/Камэн Райдер Гаттак
 Юи Сатонака — Хиёри Кусакабэ
 Хидэнори Токуяма — Со Ягурума/Камэн Райдер Пчела
 Кадзуки Като — Дайсукэ Кадзама/Камэн Райдер Стрекоза
 Кацуя Кобаяси — Хидэнари Ода/Камэн Райдер Геркус
 Мицуки Кога — Тэцуки Ямато/Камэн Райдер Кетарос
 Мусаси — Иссэй Куросаки/Камэн Райдер Кавказус

Фантастические фильмы Японии
Kamen Rider